Gess est un patronyme pouvant désigner:

Gess (né en 1961), pseudonyme de l'illustrateur français Stéphane Girard

Patronyme
 (né en 1954), joueur de football allemano-tadjikistanais
German Ivanovich Gess (1802-1850), chimiste et médecin russo-suisse
 (né en 1985), judoka allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme